Die Bezeichnung Heilige Hallen führen:

 Heilige Hallen (Bad Freienwalde), eine Straße in der brandenburgischen Stadt Bad Freienwalde
 Heilige Hallen (Mecklenburg), ein Naturschutzgebiet in der Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg
 Heilige Hallen (Sächsische Schweiz), ein Naturschutzgebiet bei Sebnitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Heilige Hallen (Tharandt), ein um 1800 parkähnlich erschlossenes Areal der Forststadt Tharandt im heutigen Naturschutzgebiet Weißeritztalhänge des Tharandter Waldes